

Tecnologia
 Virtual Distributed Ethernet – infrastruttura di rete virtualizzata
 Visteon Dockable Entertainment – lettore DVD portatile con slot per Game Boy Advance

Scienza e tecnica
 VDE – organizzazione tedesca di normazione elettrica, elettronica e informatica
 Violaxantina de-epossidasi – enzima

Codici 
 VDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hierro (Spagna - Canarie)